Sophie von Brandenburg-Ansbach (auch Sofia) ist der Name folgender Personen:

 Sophie von Brandenburg-Ansbach-Kulmbach (1485–1537), Prinzessin von Brandenburg-Ansbach und durch Heirat Herzogin von Liegnitz
 Sophie von Brandenburg-Ansbach (1535–1587), Prinzessin von Brandenburg-Ansbach und durch Heirat Herzogin von Liegnitz
 Sophie von Brandenburg-Ansbach (1614–1646), deutscher Adlige, Mutter von Christian Ernst (Brandenburg-Bayreuth)

Siehe auch:
 Sofia Jagiellonka (1464–1512), durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Ansbach und Brandenburg-Kulmbach
 Sophie von Braunschweig-Lüneburg (1563–1639), durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Ansbach und Brandenburg-Kulmbach